Alexandra (griego: ) es la forma femenina del nombre Alexandros (griego: , Alexandros).

Personas 
 Alexandra (cantante) (Doris Alexandra Nefedov, 1942-1969), cantautora y guitarrista alemana.
 Alexandra Akimova (1922-2012) aviadora militar soviética y Heroína de la Federación de Rusia
 Alexandra David-Néel (1868-1969), exploradora, anarquista, budista y escritora francesa.
 Alexandra Paul (n. 1963), actriz estadounidense.
 Alex Kingston (n. 1963), actriz británica.
 Alexandra Tydings (n. 1972), actriz estadounidense.
 Alexandra Maria Lara (n. 1978), actriz alemana.
 Alexandra Stevenson (n. 1980), tenista estadounidense.
 Alexandra Dahlström (n. 1984), actriz sueca.
 Alexandra Chando (n. 1986), actriz estadounidense
 Alexandra Daddario (n. 1986), actriz estadounidense
 Alexz Johnson (n. 1986), actriz canadiense
 Aleksandra Wozniak (n. 1987), tenista canadiense.
 Alexandra Burke (n. 1988), cantante británica
 Alexandra Dulgheru (n. 1989), tenista rumana
 Alexandra Stan (n. 1989), cantante rumana
 Aleksandra Panova (n. 1989), tenista rusa
 Aleksandra Krunić (n. 1993), tenista serbia
 Aly Raisman (n. 1994), gimnasta estadounidense
 Alexandra Jiménez, actriz española.

Otros 
 Alexandra (Chenopodioideae), género de plantas de la subfamilia Chenopodiaceae.

Hipocorísticos 
 Ale
 Álex
 Alexa
 Alexi
 Alexia
 Alexie
 Ali
 Alie
 Allí
 Allie
 Ally
 Allye
 Lex
 Lexi
 Lexie
 Lexy
 Sandra
 Sasha
 Sacha
 Shura
 Xandra
andra